Crazy People steht für: 

 Crazy People, Album der Band Herrey’s (1985)
 Crazy People, Album der The Rowan Brothers (2003)
 Crazy People, Album der Band Kirsche & Co. (2006)
 Crazy People, Lied von Fran Frey (1930er)
 Crazy People, Buch von Walter Trier und Ebi Naumann (2011)
 Crazy People, Originaltitel von Nichts ist irrer als die Wahrheit, US-amerikanischer Film von Tony Bill und Barry L. Young (1990)